Carletti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Carletti (* 1982), italienischer Lichtdesigner
 Francesco Carletti († 1636), Florentiner Kaufmann, Reisender und Chronist
 Luigi Carletti (* 1960), italienischer Journalist und Autor
 Tommaso Carletti (Politiker) (1860–1919), italienischer Politiker und Gouverneur von Italienisch-Somaliland
 Tommaso Carletti (Ingenieur) (1936/37–2020), italienischer Renningenieur